Renca bezeichnet verschiedene Orte:
 Renca (San Luis), eine Gemeinde im Departamento Chacabuco der argentinischen Provinz San Luis
 Renca (Santiago), eine Gemeinde in der Región Metropolitana de Santiago der chilenischen Provinz Santiago

Renca ist auch die Kurzform für:
 Reserva Nacional do Cobre e Associados, ein Regenwald-Naturreservat in den brasilianischen Bundesstaaten Amapa und Para